Anchnesneferibre - boska małżonka Amona, córka Psametycha II i królowej Tachut (lub według innych ocen córka Necho II, a siostra Psametycha II). Urząd sprawowała w latach 595-525 p.n.e. Urząd objęła poprzez adopcję, dokonaną przez Nitokris I. Rządziła w Tebaidzie przez 70 lat w ramach dynastii saickiej do czasów inwazji perskiej na Egipt, tj. do roku 525 p.n.e. Prawdopodobnie pod koniec swych rządów dzieliła urząd z Nitokris II, córką Amazisa. Jej kaplica grobowa znajduje się w Medinet Habu, a wzniesiona została z bloków kamiennych, pochodzących ze świątyni Ozyrysa, wzniesionej niegdyś przez Taharkę.

Imię własne - Neferibre żyje dla niej

Imię tronowe - Władczyni-piękna, Mut

Bibliografia 
 
 

Boskie Małżonki Amona